Чинги́с:

Топоним
 Чингис (ранее: Ундэр-Хан) — город в Монголии.
 Чингис — село в Ордынском районе Новосибирской области России, одно из первых русских поселений на территории современной Новосибирской области.

Гидроним
 Чингис — река в России, протекает в Новосибирской области, Алтайском крае.

Прочее
 Чингисы — княжеский род.

См. также